

Aziende 
 Orange Amplification – produttore britannico di amplificatori a valvole per chitarra
 Orange – azienda di telecomunicazioni francese, precedentemente nota come France Télécom
 Orange Communications SA – azienda di telecomunicazioni svizzera, ridenominata Salt Mobile SA
 Orange – studio di animazione giapponese

Cinema 
 Orange (オ レ ン ジ) – film del diretto da Kōjirō Hashimoto e Hiroyuki Igoshi

Fumetti
 Orange – manga di Ichigo Takano
 Orange – manhua di Benjamin

Geografia 
 Orange – fiume dell'Africa meridionale
 Australia
 Orange – città del Nuovo Galles del Sud
 Francia
 Orange – comune della Vaucluse
 Stati Uniti d'America
 Orange – città della contea di Orange, California
 Orange – città della contea di New Haven, Connecticut
 Orange – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Orange – township della contea di Ionia, Michigan
 Orange – città della contea di Kalkaska, Michigan
 Orange – comune della contea di Grafton, New Hampshire
 Orange – township della contea di Essex, New Jersey
 Orange – città della contea di Schuyler, New York
 Orange – villaggio della contea di Cuyahoga, Ohio
 Orange – tonwship della contea di Columbia, Pennsylvania
 Orange – capoluogo della contea di Orange, Texas
 Orange – città della contea di Orange, Vermont
 Orange – capoluogo della contea di Orange, Virginia
 Orange – città della contea di Juneau, Wisconsin

Informatica 
 Orange – software open source di data mining sviluppato in Slovenia

Musica 
 Orange – album di Al Stewart del 1972
 Orange – album dei Jon Spencer Blues Explosion del 1994
 Orange – gruppo musicale

Storia 
Casa d'Orange-Nassau – famiglia nobile, attuale famiglia reale dei Paesi Bassi

Videogiochi
 Isole Orange – arcipelago fittizio del mondo dei Pokémon
 Annoying Orange: Kitchen Carnage – videogioco tratto dalla webserie The Annoying Orange
 Annoying Orange: Splatter Up! – videogioco tratto dalla webserie The Annoying Orange, sequel di Annoying Orange: Kitchen Carnage

Web
 The Annoying Orange – webserie
 Orange – protagonista dell'omonima webserie

Altri progetti